AWM (modelauto), een merk van modelauto's
Advanced Wave Memory, een vorm van frequentiemodulatie